Галина Мельниченко:
 Мельниченко, Галина Афанасьевна (род. 1946) — академик РАМН, доктор медицинских наук, директор института клинической эндокринологии ФГУ Эндокринологического Научного центра Росмедтехнологий (ЭНЦ).
 Мельниченко, Галина Николаевна (род. 1963) — советская и украинская спортсменка, Мастер спорта международного класса.